Blaine Down (né le  à Oshawa, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur n'ayant jamais été repêché, il signe un contrat avec les Islanders de New York mais est confiné au club-école de la Ligue américaine de hockey, les Sound Tigers de Bridgeport. Il y évolue trois saisons récoltant 21 points lors de sa première saison, un record en sol nord-américain pour ce joueur.

À partir de la saison 2005-2006 où il joue en Italie, il poursuit sa carrière en Europe. Après deux autres saisons au Danemark avec le Herning Blue Fox, il décide d'aller jouer en Suisse où il évolue toujours lors de la saison 2010-2011.

Il représente le Canada lors de la Coupe Spengler de 2009 et 2010.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 ||Legionnaires d'Oshawa ||OPJHL ||36 ||18 ||22 ||40 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Colts de Barrie ||LHO ||43 ||17 ||22 ||39 ||49 ||22 ||10 ||6 ||16 ||18
|-
|2000-2001 ||Colts de Barrie ||LHO ||62 ||35 ||38 ||73 ||80 ||5 ||2 ||0 ||2 ||10
|-
|2001-2002 ||Colts de Barrie ||LHO ||63 ||25 ||36 ||61 ||92 ||20 ||15 ||10 ||25 ||34
|-
|2002-2003 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||54 ||8 ||13 ||21 ||30 ||9 ||0 ||0 ||0 ||21
|-
|2003-2004 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||51 ||6 ||13 ||19 ||34 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2004-2005 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||29 ||4 ||2 ||6 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||AS Renon ||Série A ||36 ||14 ||36 ||50 ||74 ||5 ||2 ||4 ||6 ||10
|-
|2006-2007 ||Herning Blue Fox ||AL-Bank ligaen ||25 ||10 ||10 ||20 ||60 ||15 ||5 ||14 ||19 ||28
|-
|2007-2008 ||Herning Blue Fox ||AL-Bank ligaen ||36 ||20 ||25 ||45 ||54 ||16 ||15 ||15 ||30 ||20
|-
|2008-2009 ||GCK Lions ||LNB ||33 ||23 ||20 ||43 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||SC Langenthal ||LNB ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||5 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2009-2010 ||GCK Lions ||LNB ||33 ||27 ||19 ||46 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||ZSC Lions ||LNA ||10 ||8 ||5 ||13 ||10 ||7 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2010-2011 ||ZSC Lions ||LNA ||25 ||10 ||7 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011||GCK Lions ||LNB ||11 ||2 ||3 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||ZSC Lions ||LNA ||24 ||6 ||9 ||15 ||18 ||8 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2011-2012||GCK Lions ||LNB ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||Straubing Tigers ||DEL ||46 ||22 ||29 ||51 ||109 ||7 ||2 ||7 ||9 ||22
|-
| 2013-2014|| Straubing Tigers || DEL||48 ||26 ||25 ||51 ||126 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015|| Straubing Tigers || DEL|| 30||8 ||11 ||19 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016|| Straubing Tigers || DEL|| 36 || 7 || 16 || 23 || 32 || 7 || 1 || 3 || 4 || 6
|-
| 2016-2017|| Iserlohn Roosters || DEL|| 48 || 18 || 15 || 33 || 38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Iserlohn Roosters || DEL|| 49 ||10||17 || 27 || 49 ||2 	||1 ||2  ||3 || 	0
|-
| 2018-2019|| EC Villacher SV || EBEL|| 42 || 9 || 18 || 27 || 58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Whitby Dunlops  || Coupe Allan || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-

|2000 ||Colts de Barrie ||Coupe Memorial ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 || 
|-
|2008-2009 ||ZSC Lions ||LCHG ||7 ||1 ||1 ||2 ||6 || Vainqueur
|-
|2009 || || Coupe Spengler || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||
|-
|2010||ZSC Lions||Trophée européen||8||4||2||6||10|| de la division Centrale
|-
|2010 || Canada || Coupe Spengler || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||

Notes et références 

Naissance à Oshawa
Naissance en juillet 1982
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du SC Langenthal
Joueur des Colts de Barrie
Joueur de l'AS Renon
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du Herning IK
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du EC Villacher SV